36-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 1963 год состоялась 13 апреля 1964 года в  (Санта-Моника, округ Лос-Анджелес, Калифорния).

Фильмы, получившие несколько номинаций

См. также 
 «Золотой глобус» 1964 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 1964 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты 36-й церемонии на официальном сайте американской киноакадемии 
 Лауреаты и номинанты премии «Оскар» в 1964 году на сайте IMDb 
 Организаторы и участники 36-й церемонии на сайте IMDb 
 База данных американской киноакадемии

1964
События 13 апреля
Апрель 1964 года
Санта-Моника
Кинопремии 1964 года
1964 год в Калифорнии